Гибеон (Gibeon):

 Гибеон — упоминаемый в Библии древний ханаанский город (в 10 км к северо-западу от Иерусалима).
 Гибеон — город в Намибии.
 «Гибеон» — метеорит, упавший на Землю более 400 000 лет назад.